A 2010-es SEAT León-Európa-kupa volt a harmadik szezon a sorozat történelmében. 2010. május 22-én vette kezdetét Monzában, és szeptember 19-én Valenciában zárult.

A 2009-es szezont követően ismét magyar versenyző szerezte meg a bajnoki címet. Michelisz Norbert 2009-es sikere után a 2010-es sorozatot Wéber Gábor nyerte meg. Másodikként a francia Michaël Rossi zárt, harmadikként pedig az ír Eoin Murray végzett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Végeredmény 

''* Brands Hatch-ben baleset miatt idő előtt leintették a második futamot, így a versenyzők csak fél pontokat kaptak

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos honlapja

S
SEAT León-Európa-kupa